Henri Arnaud peut désigner :

 Henri Arnaud (1643-1721), pasteur français ;
 Henri Arnaud (1891-1956), athlète français ;
 Henri Arnaud (1915-2000), homme politique français.

Voir aussi 

 Henri-Jean Arnaud (1928-), homme politique français.